Oberbaden ist eine historische Bezeichnung für:

 Badisches Oberland in Südbaden
 das Kernland der Markgrafschaft Baden-Baden um Baden-Baden und Ettlingen
 die Schweizer Stadt Baden AG

Siehe auch:
 Oberbadische Okkupation